Karlson ist der Familienname folgender Personen:
 Gunnar Karlson (* 1958), schwedischer Militär im Rang eines Generalmajors
 Karl Ferdinand Karlson (1875–1941), estnischer Schriftsteller und Politiker
 Peter Karlson (1918–2001), deutscher Chemiker
 Phil Karlson (1908–1985), amerikanischer Filmregisseur
 Pontus Karlson Martell (* 1990), schwedischer Unihockeyspieler

Siehe auch:
 Carlson
 Carlsson
 Carlzon
 Karlsson
 Jacob Karlzon (* 1970), schwedischer Jazzpianist und Komponist